

Persone
 Antonio Travi – pittore italiano
 Edoardo Travi – poeta italiano
 Ida Travi – poetessa italiana
 Ronei Paulo Travi – ex calciatore brasiliano

Altro
 Travi – elementi strutturali